Фрідріх Майстер (? - ?) - козак військової жандармерії Армії УНР. За національністю німець. Чоловік Зінаїди Шепель – сестри повстанського отамана Якова Шепеля.

Джерела  

 газета "Незборима Нація" 

Вояки Армії УНР